Eurostar kan syfta på:

 Eurostar (bio) – en svensk biografkedja bildad 1984
 Eurostar EV97 – ett litet tvåsitsigt lågvingat sportflygplan

Järnväg
 Eurostar (snabbtåg) – ett system av snabbtåg som utgår från London och går till Paris och Bryssel  
 Eurostar (tåg) – tågsätten som trafikerar höghastighetsbanorna som ansluter till kanaltunneln
 Eurostar Italia – ett nätverk av italienska interurbana tåg